Змагання з боксу в чоловічій категорії до 81 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбулися з 22 по 29 червня в Палаці Спорту в Уріччі. Участь взяли 31 спортсмен з 31 країни.

Результати

* Дамір Плантич (Хорватія) був дискваліфікований через виявлений допінг.

Посилання
 Результати боксу на Європейських іграх 2019 — 81 кг (чоловіки)

Примітки 

Чоловіки 81